Bürg peut faire référence à :
 Johann Tobias Bürg (1766-1834), un astronome,
 Bürg, un cratère lunaire,

Voir aussi 
 Burg
 Borg